

Чавдарці () — село в Великотирновській області. Входить до складу общини Єлена.
 Чавдарці () — село в Ловецькій області. Входить до складу общини Ловеч.